...Live in Chicago
Live! in Chicago - primeiro disco ao vivo do guitarrista de blues estadunidense Kenny Wayne Shepherd
Papa Roach: Live & Murderous in Chicago
The Tripwire Session: Live in Chicago - segundo EP ao vivo da banda Silversun Pickups
When the Keyboard Breaks: Live in Chicago - álbum do grupo Liquid Tension Experiment
Vertigo 2005: Live from Chicago

Desambiguação